«Отважный маленький тостер» () — американский анимационный фильм 1987 года. Сценарий к фильму написан по книге «The Brave Little Toaster: A Bedtime Story for Small Appliances». Премьера состоялась 10 июля 1987 года в США. Премьера в России 31 января 1999 года.

Сюжет 
Действие происходит в 80-х годах. Маленький мальчик Роб, который раньше жил в коттедже в сельской местности в горах, переезжает в город, оставляя все свои вещи в старом доме. Его вещи чувствуют себя покинутыми. Они оживают и отправляются на поиски своего маленького хозяина. Компания вещей — это Тостер, Настольная лампа, Радио, Электроодеяло, Пылесос и другие.

Вещам приходится очень трудно в дороге, особенно в лесу в дикой местности, где нельзя получить их основное питание — электрический ток. Но друзья помогают друг другу, используя свои возможности — лампа светит, одеяло согревает, радио сообщает различные новости и так далее. В итоге вещи находят город и своего любимого хозяина Роби.

Персонажи 
 Тостер (озвучивает Динна Оливер) — главный герой.
 Лампа Лампи (озвучивает Тимоти Стэк).
 Радио (озвучивает Джон Ловитц).
 Одеяло Блэнки (озвучивает Тимоти Э. Дэй).
 Пылесос Кирби (озвучивает Турл Равенскрофт).
 Кондиционер (озвучивает Фил Хартман).
 Элмо Сент-Питерс (озвучивает Джо Рэнфт) — хозяин магазина запчастей.
 Подвесная Лампа (озвучивает Фил Хартман).
 Приборы из Магазина (озвучивает Хор Диснея).
 Путаница (озвучивает Джуди Толл).
 Т. В. (озвучивает Джонатан Бенэр) — чёрно-белый телевизор, старый друг главных героев.
 Фиолетовая Лампа Плагси (озвучивает Джим Джекман).
 Ультрасовременные приборы (озвучивает Хор Диснея).
 Мегафон (озвучивает Джуди Толл).
 Автомобили (озвучивает Хор Диснея).
 Роб (озвучивает Уэйн Катц (взрослый)/Тимоти Э. Дэй (маленький)) — владелец вещей.
 Крис (озвучивает Колетт Сэвадж) — подруга Роба.
 Швейная машинка с двумя лицами (озвучивают Минди Стерн).
 Мама (озвучивает Минди Стерн).
 Развлекательный центр (озвучивает Рандалл Уильям Кук).
 Компьютер (озвучивает Рэнди Беннет).
 Вальтер Уинчелл (озвучивает Джон Ловитц).
 Зик (озвучивает Тимоти Стэк).

О мультфильме 
«Отважный маленький тостер» (1987) — один из самых ярких, весёлых и изобретательных мультфильмов в те годы. Режиссёр и сценарист украсили простую детскую историю юмором, который могли оценить и взрослые.

Награды 
 В 1988 мультфильм участвовал в кинофестивале Sundance Film Festival, победил и получил награду жюри.

См. также 
 «Отважный маленький тостер спешит на помощь» - мультфильм 1997 года.
 «Отважный маленький тостер отправляется на Марс» - мультфильм 1998 года.

Примечания

Ссылки 
 «Отважный маленький тостер» на сайте Big Cartoon DataBase

Рисованные мультфильмы США 1987 года
Мультфильмы США в жанре фэнтези
Полнометражные мультфильмы студии Walt Disney
Экранизации литературных произведений
Фильмы по сценариям Джо Рэнфта